Оскорбление может означать:
 Оскорбление — действие или высказывание, оскорбляющее кого-либо;